Kazmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Kazmaier (* 1953), US-amerikanischer Powerlifter, World Champion Strongman und Profi-Wrestler
 Linn Kazmaier (* 2006), deutsche Para Ski Sportlerin
 Uli Kazmaier (* 1960), deutscher Chemiker